«If I Ain’t Got You» («Если у меня нет тебя») — песня американской певицы Алиши Киз с её второго студийного альбома The Diary of Alicia Keys (2003). Она сама её написала и спродюсировала

В феврале следующего, 2004 года песня вышла отдельным синглом. Это был второй сингл с вышеупомянутого альбома, вслед за «You Don’t Know My Name».

В США в «Горячей сотне» журнала «Билборд» () песня достигла 4 места.

История 
Алиша Киз написала эту песню после того, как 25 августа 2001 года 22-летняя американская певица Алия погибла на Багамских островах в авиакатастрофе. Под впечатлением от той трагедии она её и сочинила.

Певица вспоминала

Приём публики п награды 
За эту песню Алиша Киз в 2005 году получила премию «Грэмми» в категории «Лучшая женская вокальная робота в жанре R&B» .

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2003 года
Песни Алиши Киз
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Клипы, снятые Дайан Мартел
Ритм-энд-блюз-баллады
Баллады 2000-х годов
Соул-баллады
Синглы J Records